Beukenlaan (Baarn)
Beukenlaan 5-7 (Baarn)
Beukenlaan 17-19 (Baarn)
Beukenlaan 20 (Baarn)
Beukenlaan (Eindhoven)
Station Eindhoven Strijp-S (droeg tot 13 december 2015 de naam Station Eindhoven Beukenlaan)
Beukenlaan (Valkenswaard)
Beukenlaan (Arnhem)
Beukenlaan (Alphen aan den Rijn)
Beukenlaan (Wildervank)
Beukenlaan (Sterksel)